Křižanovice bezeichnet

 Křižanovice, Gemeinde im Okres Chrudim, Tschechien
 Křižanovice u Bučovic, Gemeinde im Okres Vyškov, Tschechien
 Křižanovice u Vyškova, Gemeinde im Okres Vyškov, Tschechien

 Talsperre Křižanovice I
 Talsperre Křižanovice II